Василий Ильич Прохоров () — советский политический деятель, Председатель Верховного Совета РСФСР (15 апреля 1959 года — 4 апреля 1963 года).

Биография 
Родился 30 января (12 февраля) 1906 года.

Член ВКП(б) с 1928 года.
В 1935 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана.
 с 1934 года по 1937 год — инженер-конструктор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
 с 1937 года по 1939 год — на 1-м Московском авторемонтном заводе.
 с 1939 года по 1940 год — в РККА.
 с 1940 года по 1942 год — начальник цеха, заведующий лабораторией, заместитель главного инженера 1-го Московского авторемонтного завода.
 c 1944 года — на партийной работе: заместитель заведующего отделом, секретарь, 2-й секретарь Таганского райкома ВКП(б), 1-й секретарь Ждановского райкома ВКП(б).
 с 1951 года по август 1955 года — секретарь Московского городского комитета ВКП(б) — КПСС.
 с августа 1955 года по 25 марта 1977 года — секретарь ВЦСПС.
 с 15 апреля 1959 года по 4 апреля 1963 года — Председатель Верховного Совета РСФСР.
 с 9 апреля 1971 года по 25 февраля 1986 года — член ЦК КПСС (1971-XXIV, 1976-XXV, 1981-XXVI).
 с 25 марта 1977 года по 5 мая 1985 года — заместитель председателя ВЦСПС.
 с мая 1985 года — на пенсии. 

Скончался 3 ноября 1989 года в г. Москве. Похоронен на Донском кладбище Москвы.

Награды 
 3 ордена Ленина
 орден Отечественной войны 2-й степени (06.09.1947)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (20.02.1956; 06.12.1957)
 орден Дружбы народов (11.02.1986)
 орден «Знак Почёта» (05.08.1944)
 медали

Примечания 

Выпускники МГТУ
Профсоюзные деятели СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Председатели Верховного Совета РСФСР
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Похороненные на Донском кладбище